Парламентские выборы в Швейцарии проходили 27 октября 1963 года для избрания 37-го Национального совета. Количество мест парламента было увеличено со 196 до 200. В результате Социал-демократическая партия стала крупнейшей парламентской партией Национального совета, получив 53 из 200 мест Национального совета.

Результаты

Примечания 

Октябрь 1963 года
1963 год в Швейцарии
Выборы 1963 года
Выборы в Швейцарии